Lessler ist der Familienname folgender Personen:

 Montague Lessler (1869–1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Toni Lessler (1874–1952), deutsche Pädagogin, Schulleiterin und -gründerin